Ранчо лас Палмас има више значења:

 Ранчо лас Палмас (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо лас Палмас (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо лас Палмас (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо лас Палмас (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо лас Палмас (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо лас Палмас (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо лас Палмас (Танкоко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо лас Палмас (Виља Гарсија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику